Hårgräsmossor (Cirriphyllum) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Abel Joel Grout. Enligt Catalogue of Life ingår Hårgräsmossor i familjen Brachytheciaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Brachytheciaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor